Protti ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Protti (* 1964), Schweizer Leichtathletin
 Igor Protti (* 1967), italienischer Fußballspieler